Existen diversos instrumentos científicos designados como Reflectómetros a saber:
 Analizador de redes
 Espectrofotómetro: en óptica, un instrumento para medir el reflectividad o reflectancia de superficies reflectoras
 Opto-reflectómetro de dominio de tiempo
 Reflectómetro: En electrónica, un acoplador direccional que contiene detectores calibrados coincidentes en ambos brazos de la línea auxiliar, o un par de acopladores single-detector orientado a fin de medir la potencia eléctrica que fluye en ambas direcciones de la línea principal
 Reflectómetro de dominio de tiempo